Сычёвка, Сы́чевка — топоним:

Белоруссия 
Сычевка — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Сычёвка — село в Павлодарском районе Павлодарской области.

Россия 
 Сычевка — село в Смоленском районе Алтайского края.
 Сычёвка — село в Свободненском районе Амурской области.
 Сычевка — деревня в Навлинском районе Брянской области.
Сычёвка — деревня в Исилькульском районе Омской области, упразднена в 1966 году.
 Сычевка — деревня в Земетчинском районе Пензенской области.
 Сычевка — хутор в Кашарском районе Ростовской области.
 Сычевка — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Сычёвка — город, административный центр Сычёвского района Смоленской области.
 Сычевка — село в Никифоровском районе Тамбовской области.
 Сычевка — деревня в Арсеньевском районе Тульской области.
 Сычевка — деревня в Узловском районе Тульской области.
 Сычёвка — деревня в Сурском районе Ульяновской области.
 Сычёвка — река в России, протекает в Алтайском крае, Республике Алтай

Украина 
 Сычёвка — село в Малинском районе Житомирской области.
 Сычёвка — село в Марковском районе Луганской области.

См. также 
Сычевка — метеорит, найден в Амурской области.
 Сычёвка Нисимковичская
Сычёвка Рудницкая